Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brett Hansen-Dent e T. J. Middleton che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Patricio Arnold 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Eyal Ran /  Maurice Ruah (primo turno)
 Leonardo Lavalle /  Óscar Ortiz (primo turno)

 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (finale)
 Brett Hansen-Dent /  T. J. Middleton (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1996